Molekulska formula -{C9H11N5O4}- se može odnositi na:

 Eritadenin
 Neopterin